Voleybol 1. Ligi 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile